Hohehorst ist eine Ortsbezeichnung

 im Ortsteil Löhnhorst der Gemeinde Schwanewede, Niedersachsen
 in der Gemeinde Sandesneben, Schleswig-Holstein
 in der Gemeinde Grömitz, Schleswig-Holstein
 in Mecklenburg
 in Gatow (Schwedt/Oder), Brandenburg

Hohehorst ist die Bezeichnung für
 das Herrenhaus Hohehorst in Löhnhorst, Gemeinde Schwanewede (siehe Ort oben)

 das ehemalige Gut Hohehorst der Herren von Petersdorff in Gollnow, Hinterpommern

Hohe Horst ist die Bezeichnung für
 ein Waldgebiet in der Gemarkung Erichshagen, Ortsteil von Nienburg
 das Landschaftsschutzgebiet in Etzel, Ortsteil der Gemeinde Friedeburg im Landkreis Wittmund

Siehe auch:
 Hohenhorst